RIP — популярна абревіатура від латиномовного Requiescat in Pace та англомовного Rest In Peace. Значення обох фразеологізмів у тих же мовах: «спочивай з миром» — вживаються як останнє побажання під час прощання з небіжчиком.

 RIP — абревіатура словосполучення Routing Information Protocol — одного із найрозповсюдженіших протоколів маршрутизації в невеликих комп'ютерних мережах, який дозволяє маршрутизаторам динамічно оновлювати маршрутну інформацію (напрямок і дальність в хопах), отримуючи її від сусідніх маршрутизаторів.

 RIP — білок